Roiul de galaxii din Cuptorul (Abell S0373) este un roi de galaxii aflat la 62 de milioane de ani-lumină (19 megaparseci) depărtare de Pământ, în constelația Cuptorul.  În centrul roiului se află NGC 1399. Printre celelalte galaxii componente se numără NGC 1316 -cea mai luminoasă-, NGC 1365, NGC 1427A, NGC 1404.

Descriere
Este mai mic decât roiul Fecioarei. Se situează aproape de grupul din Eridan.

Roiul Cuptorul posedă circa 58 de galaxii, între care NGC 1427A, o galaxie neregulată. Este cea mai strălucitoare din roi.

NGC 1365 este o galaxie spirală barată.

Galaxii membre

Note

Legături externe

 
 Dwarf Irregulars and Galaxy Clusters The Hubble Heritage Project

Vezi și
 Roiul Fecioarei

Constelația Cuptorul
Roiuri de galaxii
S0373